Calon Lân est une chanson traditionnelle galloise écrite (en gallois) et composée en 1890 par Daniel James. Elle est reprise comme hymne lors de différentes festivités et cérémonies, notamment lors de matchs de rugby impliquant l'équipe du pays de Galles, même si ce n'est pas l'hymne national gallois.

Une version en espagnol existe, essentiellement chantée par les descendants des colons gallois dans la province de Chubut, en Patagonie.

Paroles

Notes et références 

Chant traditionnel
Culture galloise